Ulyana — ископаемый род жуков-долгоносиков из семейства Ulyanidae или подсемейства Ulyaninae в составе семейства Ithyceridae. Обнаружен в меловых отложениях Монголии (местонахождение около озера Бонцаган) и России (Хабаровский край, около реки Хатанга).

Описание 
Длина сохранившихся частей тела от 7 до 18 мм.
От других родов и семейств долгоносикообразных жуков отличается дорзоапикальным размещением усиков, крупными жвалами, зауженной позади глаз головой, очень короткой прекоксальной частью переднегруди, коротким и субвертикальным нотостернальным швом проторокса. Род был впервые описан в 1993 году российским палеоэнтомологом В. В. Жерихина (1945—2001), а валидный статус подтверждён в 1999 году в ходе ревизии и описания второго вида рода российским энтомологом Вадимом Геннадьевичем Грачёвым (1963—2006).

Классификация 
  — Монголия
  — Россия

Примечания

Литература 
 Арнольди Л. В., Жерихин В. В. и др. Мезозойские жесткокрылые. Труды ПИН, том 161. М. 1977. 204 с.
 A. A. Legalov. 2019. A review of the Curculionoidea (Coleoptera) from European Eocene ambers. Geosciences 10(16):1—74 [M. Clapham/M. Clapham]

Вымершие жесткокрылые
†
Насекомые мелового периода
Фоссилии из меловых отложений Монголии
Фоссилии из меловых отложений России